Singolare di cappelletti, specialità culinaria italiana dell'Emilia-Romagna
 Sandro Cappelletto
 Compagnia del Cappelletto
 Oratorio del Cappelletto

Pagine correlate 

 Cappelletta
 Cappelletti (disambigua)